RIPE:
 RIPE NCC (Réseaux IP Européens + Network Coordination Centre) — европейский региональный регистратор Интернет
 Review of International Political Economy — специализированный экономический журнал.